La ville (en hongrois : város) désigne le rang administratif de localités hongroises répondant à certaines conditions :
 développement économique et infrastructures, notamment enseignement et santé,
 rôle local, capacité d'organisation de la municipalité,
et auxquelles ce titre a alors été attribué par le parlement hongrois et le président de la République sur demande de la grande-commune concernée au ministère de l'Intérieur.

Au , la Hongrie comptait 304 villes.

Voir aussi

Articles connexes 
 Localité (Hongrie)

Liens externes 

 Office des Statistiques
 City Population
 World Gazetteer

Hongrie

Liste en rapport avec la Hongrie